Prostórnoie (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Prostórnoie (Crimea), localitat de la república de Crimea, a Rússia